Operacija Oluja, hrvatska vojno-redarstvena oslobodilačka operacija
 Operacija Oluja-333, sovjetska vojna operacija
 Operacija Oluja (Poljska), poljska vojna operacija
 Operacija Pustinjska Oluja
 Operacija Oluja – Obruč
 Oluja (razdvojba)